Bahnhof Gartenfeld bezeichnet
 eine ehemalige S-Bahn-Station in Berlin, siehe: Siemensbahn#Verlauf
 einen ehemaligen Bahnhof in Mainz, siehe: Bahnhof Gartenfeld (Mainz)